Rozgrywki męskiej Ligi Mistrzów w tenisie stołowym zostały zainaugurowane w sezonie 1998/1999. Liga mistrzów tenisistów stołowych jest kontynuacją Pucharu Europy, który rozgrywany był od sezonu 1960/1961.

Od drugiej edycji edycji rozgrywek mecze są rozgrywane do 3 zwycięstw (w pierwszym sezonie do 4).

Przypisy

Tenis stołowy
Sport w Europie